International steht für:
 International, Bezeichnung für zwischenstaatliche Unternehmungen
 International Harvester, amerikanischer Hersteller von Landmaschinen und Fahrzeugen (Markenbezeichnungen teils International)
 International Motor Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1900)
 International Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1901)
 International Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1909)
 International Cars & Motors, indischer Automobilhersteller
 International Sales, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 International (Zeitschrift), deutsche Zeitschrift für internationale Beziehungen

The International steht für:
 The International, Politthriller von 2009
 The International (Turnier), E-Sport-Turnier

Siehe auch:
 Internationale (Begriffsklärung)